Rádlo může být:
 rádlo, jednoduché symetrické oradlo
 rádélko, ozubené kolečko či nožík na násadě
 rádélko na těsto
 rádélko na pizzu
 modelovací rádélko cukrářské
 rádélko na modelínu
 krejčovské rádlo k vyznačování střihu
rádlo (sedlářské)  k vyznačování stehů
 Rádlo (okres Jablonec nad Nisou), obec v okrese Jablonec nad Nisou
Rádlo (železniční zastávka), zastávka ve vesnici Rádlo (okres Jablonec nad Nisou)
 Rádlo, přírodní památka v okrese Jablonec nad Nisou